BIBS steht für:
 Brno International Business School
 Bürgerinitiative Braunschweig, Wählergruppe in Braunschweig
 Built-in breathing system, siehe Atemanlage

Abkürzung